La Eredivisie 1974/75 fue la 19.ª temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. PSV Eindhoven ganó su segunda Eredivisie y su quinto título de campeón de los Países Bajos.

Tabla de posiciones 

PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles

Enlaces externos 
 RSSSF

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 1974
Fútbol en 1975